Hier sind die Mitglieder des 4. Europäischen Parlamentes von 1994 bis 1999 in alphabetischer Reihenfolge verzeichnet. Die Abgeordneten wurden bei der Europawahl 1994 gewählt, die zwischen dem 9. und 12. Juni in den damals noch 12 Mitgliedstaaten stattfand.

Die Europaparlamentarier gehörten jeweils nationalen Parteien an, die sich jedoch großteils auf europäischer Ebene zu Bündnissen zusammengeschlossen hatten. Wenn diese eine bestimmte Anzahl an Mitgliedern aus einer bestimmten Anzahl an Ländern erreichten, wurden sie von der Europäischen Union als sogenannte europäische Parteien anerkannt und sind hier in der Liste mit genannt.

Aus den europäischen Parteien setzten sich die Fraktionen im Europäischen Parlament zusammen, wobei sich jedoch Fraktionen und Parteien meist nicht genau entsprachen. Die Fraktionen umfassten oft mehrere europäische Parteien sowie meistens auch weitere nationale Parteien, die keinem europaweiten Bündnis angehörten.

EU-Erweiterung 
Durch den Beitritt von Finnland, Österreich und Schweden vergrößerte sich die EU zum 1. Januar 1995 um drei auf nunmehr 15 Mitgliedstaaten. Entsprechend ihrer Bevölkerungsgröße erhielten die neuen Mitgliedsländer eine unterschiedliche Zahl an Parlamentssitzen: Schweden 22, Österreich 21 und Finnland 16.

Übersicht über die Fraktionen

Abgeordnete 
 Partei:  nennt die nationale Partei des Abgeordneten
 Europapartei:  nennt die europäische politische Partei, der der Abgeordnete angehört
 Fraktion:  nennt die Fraktion im Europäischen Parlament, der der Abgeordnete angehört
 Staat:  nennt das Land, für das der Abgeordnete in das Parlament gewählt wurde (unabhängig von seiner Staatsangehörigkeit)

Quellen 
 Europäisches Parlament

04